odpust – pojęcie w teologii katolickiej
 odpust parafialny
 odpust Świętego Piotra
 odpust Porcjunkuli
 Odpust – struga w północno-zachodniej Polsce, dopływ Dębnicy